JAT steht für:
 Jugoslovenski Aerotransport, jugoslawische Fluggesellschaft, siehe Air Serbia
 JetSmart (ICAO-Code), chilenische Fluggesellschaft
 Jabot Airport (IATA-Code), Flughafen auf Jabwot, Marshallinseln

Jat steht für:
 Jat, Name des kyrillischen Buchstabens Ѣ
 Jat (Volk), Volksgruppe im Nordwesten Indiens

jat steht für:
 Jakati (ISO-639-3-Code), eine der indoarischen Sprachen

Abkürzung